Электровихревое течение — течение в электропроводной жидкости, возникающее в результате взаимодействия электрического тока, пропускаемого через жидкость с собственным магнитным полем. Течение вызывается электромагнитной силой:

 ,
где F — объёмная электромагнитная сила, Н/м³;
j — плотность электрического тока, А/м2;
B — индукция магнитного поля, Тл.
Термин введён в 1970-х годах Э. В. Щербининым, под руководством которого проводились исследования гидродинамики жидких металлов в Институте физики ЛаССР.

Магнитная гидродинамика